Kolonia FC é um clube de futebol de Estados Federados da Micronésia. Disputa atualmente a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol dos Estados Federados da Micronésia
Clubes de futebol fundados em 2013